Henle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Henle (1864–1936), deutscher Mediziner
 Annemarie Henle Pope (1907–2001), deutschamerikanische Kunsthistorikerin und Ausstellungsmacherin
 Anton von Henle (1851–1927), von 1901 bis 1906 Bischof von Passau und von 1906 bis 1927 Bischof von Regensburg
 C. Peter Henle (* 1938), deutscher Unternehmer; Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Sohn von Günter Henle
 Dieter Henle (* 1975), deutscher Politiker (parteilos)
 Elise Henle (1832–1892), deutsche Schriftstellerin
 Elkan Henle (1761–1833) deutscher Kaufmann
 Ernst Henle (1878–1938), deutscher Baudirektor
 Franz Henle (1876–1944), deutscher Chemiker
 Friedrich Gustav Jacob Henle (1809–1885), deutscher Anatom und Pathologe, siehe Jakob Henle
 Fritz Henle (1909–1993), deutsch-amerikanischer Fotograf
 Gertrude Henle (1912–2006), US-amerikanische Virologin
 Günter Henle (1899–1979), deutscher Politiker (CDU) und Unternehmer (Klöckner)
 Hans-Jörg Henle (* 1963), seit 2008 der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
 Jakob Henle (1809–1885), deutscher Anatom und Pathologe
 Jörg A. Henle (1934–2019), deutscher Industriemanager, Sohn von Günter Henle 
 Julius von Henle (1864–1944), bayerischer Verwaltungsjurist; Regierungspräsident in Unterfranken
 Klaus Henle, deutscher Biologe und Herpetologe am UFZ Leipzig
 Mary Henle (1913–2007), US-amerikanische Psychologin
 Moritz Henle (1850–1925), Kantor, Komponist und Chorleiter
 Paul Henle (1887–1962), deutscher Bildhauer und Maler
 Sigmund Ritter von Henle (1821–1901), deutscher Jurist und bayerischer Politiker
 Thomas Henle (* 1961), deutscher Lebensmittelchemiker
 Werner Henle (1910–1987), deutscher Virologe
 Wilhelm von Henle (1846–1914), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 G. Henle Verlag, deutscher Notenverlag
 Henlesche Schleife, siehe Tubulus
 Henle-Koch-Postulate
 Jacob-Henle-Medaille
 Hänle
 Hähnle